Педесет шесто фудбалско првенство у Мађарској је одиграно у сезони 1958/59. године.

Преглед 
Такмичило се укупно четрнаест клубова, ФК Чепел је освојио првенство, што му је била четврта титула шампиона Мађарске. Чепел је освојио титулу испред МТК и ФК Хонведа.

Финална табела 

УУ = Укупно утакмица; ПБ = Победе; НР = Нерешено; ИЗ = Укупно пораза; ГД = Голова дато; ГП = Голова примљено; ГР = Гол-разлика; Бо = Бодова

Преглед
У шампионату је учествовало 14 тимова, а шампионат је освојио Чепел СК.

Признања

Извор 
 Mező Ferenc: Futball adattár.

Референце

Спољашње везе 
 Hungary - Табеле финалиста (RSSSF)
 http://www.nemzetisport.hu

1958/59.
Фудбал у 1958.
Фудбал у 1959.